Шарутин — фамилия:

 Шарутин, Владимир Викторович — профессор, доктор химических наук.
 Шарутин, Трефил — русский зодчий, принимал участие в возведении Теремного дворца царя Михаила Фёдоровича.

 Шарутина, Вера Александровна — доцент, кандидат технических наук.